Le terme Soana peut désigner :
 Soana, une commune du Burkina Faso
 la Soana, un torrent italien